Sechura (stad), een stad in Peru
Sechura (provincie), een provincie van Peru
Sechura (district), een district van Peru